Пыла́ев — русская фамилия; имеет женскую форму .
 Пылаев, Борис Филиппович (1892—1950) — советский горный инженер-обогатитель.
 Пылаев, Владимир Александрович (1888—1937) — священнослужитель Православной Российской церкви, протоиерей, краевед.
 Пылаев, Георгий Николаевич (1894—1937) — российский революционер, большевик, советский политический и государственный деятель.
 Пылаев, Евгений Алексеевич (1919—1951) — советский военный лётчик. Участник Великой Отечественной войны. Герой Советского Союза. Гвардии полковник.
 Пылаев, Максим Андреевич (род. 1994) — российский баскетболист.
 Пылаев, Михаил Владимирович (в монашестве Онисим; 1876—1937) — епископ Русской православной церкви, епископ Тульский.
 Пылаев, Константин Фёдорович (1914—1959) — советский военнослужащий. Участник Великой Отечественной войны. Герой Советского Союза. Старший сержант.
 Паисий Пылаев (1817—1864) — архимандрит РПЦ, профессор Казанской духовной академии, педагог, ректор Тобольской семинарии. 
 Пылаев, Пётр Александрович (род. 1960) — российский спортивный деятель.

 Леонид Пылаев (1916—1992; также Иван Октябрёв; настоящее имя Павловский, Леонид Александрович) — диктор радио «Свобода», бард, актёр российского происхождения.

